Wunschel ist der Familienname folgender Personen:

Fritz Wunschel (1891–1945), deutscher Jurist und Richter am Reichsverwaltungsgericht
Hans Wunschel (1911–1962), deutscher Tontechniker